Stéphane Pictet, né en 1969 à Genève, est le fondateur et CEO de Virtual Network SA, groupe actif dans le numérique.

Biographie  

Après une maturité fédérale de type économique, il achève ses études en 1991 par un diplôme d'entrepreneuriat à l'université de Neuchâtel.

De 1993 à 1995 il cofonde Cats & Dogs SA qui deviendra, avec près de 25 magasins et 80 employés, un des leaders suisse du commerce d'aliments et d'articles pour chiens et chats.

Il fonde Virtual Network SA en 1997, société active dans l'édition qui est à la base de portails tels Humour.com, Jeux.com ou encore du site d'information Romandie.com. Sensible au branding et SEO, Stéphane Pictet figure parmi les pionniers francophones à avoir investi massivement pour le compte de sa société dans l'achat de noms de domaine génériques.

En 2003, il participe à titre privé et pour le compte de Virtual Network SA au financement de la société de micropaiement Echovox SA, dont il sera administrateur et dont le spin off Zong SA sera revendu en 2011 pour USD 240 millions au groupe américain Paypal

En 2004, il rentre au capital du groupe Bernard Loiseau

En 2006, le magazine l'Hebdo le nomme parmi "les 100 personnalités qui font la suisse romande"

En 2007, il accueille à hauteur de 20 % le groupe Edipresse dans le capital de Virtual Network SA mais reste actionnaire majoritaire. De cette alliance naîtra une collaboration de 5 ans entre les deux groupes sur le plan de la commercialisation d'espaces publicitaires sur Internet

De 2010 à 2016, il quitte la Suisse et dirige ses activités depuis l'île Maurice où il fait partie de l'Investment Committee du fond de private equity africain Inside Capital Partners 

Entre fin 2013 et 2014, il fait une brève entrée au capital du groupe HiMedia. 

En 2017 il demeure le premier investisseur à financer la plateforme de cryptomonnaies Smart Valor, qui sera introduite sur le Nasdaq en 2022 

Il demeure à ce jour actionnaire de différentes sociétés actives dans l'économie numérique.

Notes et références 

Homme d'affaires suisse
Personnalité suisse de l'informatique
Entrepreneur en informatique
Naissance en 1969
Naissance à Genève